Stephen Wolfram, Engelse wetenschapper en maker van het computerprogramma Mathematica
Syndroom van Wolfram, een ziekte die diabetes, doofheid en blindheid veroorzaakt
Wolfram Research, het bedrijf van Stephen Wolfram, 'producent' van Mathematica
Wolfram Alpha, een zoekmachine op het internet
Wolfram Kurschat, Duits mountainbiker
Wolfram van Sens, vroegmiddeleeuwse Frankische missionaris
Wolfram von Eschenbach, Duits middeleeuws dichter
Wolfram von Richthofen, Duits oorlogsvlieger
Wolfraam, een chemisch element